Bitsch kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bitche, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Bitsch, Valais, ort och kommun i kantonen Valais,